Брюссельский договор — название нескольких дипломатических соглашений:

 Брюссельский договор (1516) о присоединении императора Максимилиана I к Нуайонскому миру
 Брюссельский договор (1522) о разделе владений между Карлом V и Фердинандом I
 Брюссельский договор (1656) о поддержке Испанией Карла II Стюарта
 Брюссельский договор (1701) о союзе Испании и Франции в войне за Испанское наследство
 Брюссельский договор (1948) о создании Западноевропейского союза
 Брюссельский договор (1965) о создании Европейских сообществ
 Брюссельский договор (1972) о присоединении Дании, Ирландии, Норвегии и Великобритании к ЕЭС
 Брюссельский договор (1975) о создании Европейской счётной палаты
 Брюссельский договор (2011) о присоединении Хорватии к Европейскому союзу